Arncliffe kan syfta på följande:
 Arncliffe, New South Wales, förort till Sydney, Australien
 Arncliffe, North Yorkshire, ort i England, Storbritannien